Серия A Чемпионата Бразилии по футболу 2015 — 60-й розыгрыш элитного дивизиона бразильского футбола. Турнир начался 9 мая и завершился 6 декабря 2015 года. Титул отстаивал «Крузейро».

Чемпионом, 6-й раз в истории, стал «Коринтианс»

Регламент 
В турнире сыграли 20 команд по системе в два круга.

Четыре лучших команды квалифицировались в Кубок Либертадорес 2016. Четыре худших команды вылетели в Серию B.

Команды

Города и стадионы

Положение команд

Статистика

Лучшие бомбардиры

Награды

Символическая сборная 

 Вратарь
  Касио Рамос (Коринтианс)

 Защитники
  Маркос Роша (Атлетико Минейро)
  Жил (Коринтианс)
  Жемерсон (Атлетико Минейро)
  Дуглас Сантос (Атлетико Минейро)

 Полузащитники
  Элиас (Коринтианс)
  Рафаэл Кариока (Атлетико Минейро)
  Ренато Аугусто (Коринтианс)
  Жадсон (Коринтианс)

 Нападающие
  Луан Виейра (Гремио)
  Рикардо Оливейра (Сантос)

 Тренер
  Тите (Коринтианс)

Лучший игрок 
Лучшим игроком чемпионата был признан полузащитник «Коринтианса» Ренато Аугусто.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

 

Чемпионат Бразилии по футболу
Бразилия